Joe Simon (stripauteur) (1913-2011), Amerikaans stripauteur van onder meer Captain America.
 Joe Simon (musicus) (1943-2021), Amerikaans R&B-musicus
 Joe Simon (1956), Amerikaans worstelaar met pseudoniem Joe Malenko
 Joseph Simon (1851-1935), Duits Amerikaans politicus en advocaat
 Joseph Simon (Pennsylvania) (1712-1804), Amerikaans leider van de joodse gemeenschap in Pennsylvania